Fokker F28 Fellowship — нидерландский ближнемагистральный авиалайнер. Совместная разработка нескольких европейских авиапроизводителей. Серийно выпускался с 1967 по 1987 годы в нескольких модификациях. Построен 241 самолёт.

Разработка самолёта 
В разработке самолёта, начатой в 1962 году, приняло участие несколько ведущих европейских производителей авиатехники: Fokker, MBB (ФРГ), Fokker-VFW (ФРГ), и Short Brothers (Великобритания). Правительственное финансирование распределялось следующим образом: правительство Нидерландов владело 50 % от доли компании Fokker, а правительство ФРГ — 60 % от общих 35 % вклада Германии в проект.

Ближнемагистральный авиалайнер был спроектирован для перевозки 60-65 человек на дальность до 1650 км. Изначально планировалась установка британских ТРДД Bristol Siddeley BS.75, затем было решено устанавливать более лёгкие двигатели Rolls-Royce «Spey Junior», упрощённый вариант ТРДД Rolls-Royce Spey.

Новый самолет F28 по своей компоновке во многом был подобен лайнерам BAC 1-11 и DC-9. В конструкции использовалось Т-образное хвостовое оперение, элероны, смещённые к законцовкам крыла небольшой стреловидности, упрощенные закрылки. В хвостовой части самолёта находился регулируемый двухстворчатый аэродинамический тормоз.

Распределение разработки и производства частей самолёта по участникам проекта было следующим: Fokker — носовая и центральная секции фюзеляжа и внутренняя часть крыла; MBB/Fokker-VFW — передняя, задняя и хвостовая часть фюзеляжа; Shorts — внешняя часть крыла.

Окончательная сборка Fokker F28 производилась на предприятии рядом с аэропортом Амстердама (Schiphol Airport).

Модификации 

Прототип F28-1000 совершил первый полёт 9 мая 1967 года. Самолёт получил сертификацию в ФРГ в феврале 1969 года. Начало регулярной эксплуатации самолёта — 28 марта 1969 года, авиакомпания Braathens. Грузовая модификация этой машины обозначалась F28-1000С.

К 1971 году была разработана новая модификация самолёта — F28-2000 с удлинённым фюзеляжем и пассажировместимостью до 79 человек (против 65 в F28-1000).

Позже была разработана модификация F28-3000 — с укороченным фюзеляжем от серии 1000, упрочнённой конструкцией и большей дальностью. Главным эксплуатантом этой серии была авиакомпания Garuda Indonesia.

Наибольшим коммерческим успехом пользовалась модификация F28-4000. Самолёты этой серии начали регулярно эксплуатироваться с октября 1976 г. авиакомпанией Linjeflyg. Самолет отличался удлинённым фюзеляжем и пассажировместимостью до 85 человек. Был увеличен размах крыльев, изменена конструкция фюзеляжа и кабины, установлены менее шумные двигатели Spey 555-15H.

Модификация F28-6000, сертифицированная в конце 1975 года, отличалась удлинённым фюзеляжем, взятым от моделей 2000/4000, увеличенным размахом крыльев и установкой предкрылков.

Всего, к завершению производства самолёта в 1987 году, была выпущена 241 машина.

К настоящему времени большая часть машин этого типа уже списаны.

Лётно-технические характеристики (F28-4000) 
 Экипаж: 2-3
 Пассажировместимость: до 85
 Длина: 29.6 м
 Размах крыльев: 25.1 м
 Высота: 8.5 м
 Площадь крыла: 79.0 м²
 Вес (пустой): 17 640 кг
 Максимальный взлетный вес: 33110 кг
 Силовая установка: 2х ТРДД Rolls-Royce RB183 Spey Mk555
 Крейсерская скорость: 843 км/ч
 Дальность: до 1850 км
 Практический потолок: 10 700 м

Аварии и катастрофы 
По состоянию на 10 января 2020 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 45 самолётов Fokker F-28 Fellowship. Fokker F-28 Fellowship пытались угнать 3 раза, при этом никто не погиб. Всего в этих происшествиях погибли 775 человек.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Fokker F-28 Fellowship Operators’ reference drawing  ,  . // Flight International. — London: Iliffe Transport Publications Ltd, 26 November 1966. — No. 2907 — Vol. 86 — P. 903, 917. (подробное схематическое устройство самолёта)
 

Пассажирские самолёты
Самолёты Fokker
Самолёты Нидерландов
Самолёты с Т-образным оперением